Кампо Аграрио има више значења:

 Кампо Аграрио, Ел Бронко (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Аграрио (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику